Papsch ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Papsch (* 1938), deutscher Schriftsteller, Umweltaktivist
 Manuel Papsch (* 1985), österreichischer Handballspieler